steht für:
 Apocalypse (Album), Album von Bill Callahan
 Apocalypse (schweizerische Band), schweizerische Thrash-Metal-Band
 Apocalypse (englische Band), englische NWoBHM-Band
 Apocalypse (brasilianische Band), brasilianische Progressive-Rock-Band
 Apocalypse (Brettspiel)
 Comicfigur von Marvel, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Apocalypse
 Apocalypse (Six Flags Magic Mountain), Achterbahn
 Apocalypse, früherer Name von Firebird (Six Flags America), Achterbahn
 Resident Evil: Apocalypse, zweiter Teil der Resident-Evil-Filmreihe
 X-Men: Apocalypse, Teil der X-Men-Filmreihe

Siehe auch:
 Apokalypse